Даниэ́ле Ферра́цца (; ) — итальянский кёрлингист. 

В составе мужской сборной Италии участник Олимпийских играх 2018 года.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , ).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте итальянского Олимпийского комитета о зимней Олимпиаде 2018

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Италии по кёрлингу